Le province delle Filippine (in filippino lalawigan o probinsya) costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo le regioni, e il primo livello di suddivisione amministrativa, non avendo le regioni funzioni di governo locale; sono in tutto 81.

Ciascuna provincia si suddivide a sua volta in comuni (bayan).

Lista

Modifiche territoriali
Nel 1986 fu istituita la provincia di Negros del Norte scorporandola dalla provincia di Negros Occidental, ma qualche mese dopo fu dichiarata l'incostituzionalità della scissione con il conseguente ripristino dell'assetto precedente.

Nel 2006 un referendum ha sancito la costituzione della provincia di Shariff Kabunsuan per scorporo dalla provincia di Maguindanao; nel 2008 la Corte Suprema delle Filippine ha annullato il provvedimento istitutivo del nuovo ente, che è stato dunque riaccorpato nella provincia di Maguindanao.

Nel 2013 è stata istituita la provincia del Davao Occidental, l'81ª provincia del Paese.

Note

Voci correlate
 Regioni delle Filippine
 Città delle Filippine

Altri progetti

Collegamenti esterni